Yamaha YX600 Radian (Мотоцикл для города и асфальтовых трасс) — мотоцикл, изготовленный на Yamaha Motor Company. Изготавливался с 1986 по 1990 годы. Радиан был оснащен двигателем Yamaha 598cc, с воздушным охлаждением. Рядный 4 цилиндра, который использовался в Yamaha FZ-600, и в серии FZR . Изначально проектируются с 528cc для XJ550 Seca и Maxim.

YX600 Радиан получил менее производительное шасси, чем его спортивные родственники, чтобы сделать машину более доступной.

Двойные задние амортизаторы, задние барабанные тормоза, а также отсутствие обтекателей производительности, делая внешний вид мотоцикла на все более и более популярным в то время «Naked bike».

Хотя силовой агрегат Радиан имел несколько меньшую производительность, чем его гоночные аналоги, в Yamaha FZ-600, было отмечено, что мягкая отстройка аппарата на самом деле способствовало его популярности и мощности. От нуля до 60 миль в час за четыре секунды преодолевает YX600 Радиан.

Основная информация 

Модель: Yamaha YX 600 Radian

Год: 1986—1990

Тип: Naked bike

Двигатель и привод 

Рабочий объём: 599 см3

Тип: Четырёх цилиндровый рядный

Тактов: 4

Мощность: 52.43 л.с. (38.3 кВт)) @ 9000 об./мин.

Компрессия: 10.0:1

Диаметр х Ход поршня: 58,5×55.7 мм (2.3 x 2.2 дюймов)

Крутящий момент: 35.61 Нм (3.6 kgf-m / 26.3 ft.lbs) @ 7500 об./мин.

Топливная система: Carburettor. 4 mikuni BS30ґs 30mm Constant Vacuum

Клапанов: 2

Контроль топлива: DOHC

Тип запуска: Электростартер

Зажигание: TCI full transistor ignition

Смазка двигателя: wet sump

Охлаждение: Воздушное

Коробка передач: 6 скорости

Привод: Цепь

Сцепление: wet plate

Размеры

Высота: 1095 мм

Длина: 2075 мм

Ширина: 770 мм

Дорожный просвет: 145 мм

Высота по седлу: 765 мм

Ходовая 

Колесная база: 1385 мм

Рама: double downtube full cradle, box section steel wingarm

Угол наклона вилки: 27,0°

Трейл: 128 мм

Передний амортизатор: 36mm shocks

Ход спереди: 140 мм

Задний амортизатор: 2 shock absorbers, adjustable for spring preload

Ход сзади: 98 мм

Цвета: blue, red, black

Скорость и ускорение

Макс. скорость: 201.1 (125.0 mph)

Прочее 

Вместимость бензобака: 12 л.

Резервный бензобак: 2.5 л.

Передняя покрышка: 110/90-16

Задняя покрышка: 130/90-16

Передний тормоз: Два диска

Задний тормоз: Барабанный

Выхлоп: 4 into 2 system

Мотоциклы Yamaha